GBN steht als Abkürzung für:

 Gebrüder Bing Nürnberg, Firmenzeichen des deutschen Spielzeugherstellers, siehe Bing (Unternehmen)
 Generalbevollmächtigter für technische Nachrichtenmittel, siehe Erich Fellgiebel#Leben
 German Business Network von Ernst & Young, siehe Ernst & Young #Globalisierung
 Global Benchmarking Network
 Global Broadcast News, ein indischer Nachrichtensender
 Glucobrassicanapin, siehe Senfölglykoside #Vorkommen und biochemische Charakteristika
 Großbritannien (Insel) innerhalb der ISO 3166-2:GB-Codierung
 Gymnasium Bad Nenndorf

Abkürzung